Az olasz labdarúgó-bajnokság harmadosztályának 1978–1979-es szezonja volt a Serie C helyébe lépett Serie C1 első szezonja.

Végeredmény

A csoport

B csoport

Kapcsolódó szócikkek 

 Serie A 1978-79
 Serie B 1978-79
 Serie C2 1978-79
 Serie D 1978-79

Források

Olasz 3
Olasz 3
Olasz labdarúgó-bajnokság